Павел Панков:
 Панков, Павел Вадимович (род. 1995) — российский волейболист.
 Панков, Павел Петрович (1922—1978) — советский актёр театра и кино.